Émile Durand est le nom de plusieurs personnes :
 Émile Durand (1854-1931), un botaniste belge, frère de Théophile Durand ;
 Émile Durand (1830-1903), un musicien et compositeur français ;
 Émile Durand (1910-?), un homme politique français ;
 Émile Durand (1911-1999), un physicien français.